Abraham Dircksz van Santvoort, Nederlands graveur en predikant
 Dirck Dircksz. van Santvoort, Nederlands kunstschilder
 Jenny Van Santvoort, Belgisch actrice
 Jozef Van Santvoort, Belgisch politicus en syndicalist
 Melchior van Santvoort, Nederlands koopman

Nederlandse of Vlaamse achternaam